Futbolnyj klub Volyň Luck (ukrajinsky Футбольний клуб «Волинь» Луцьк) je ukrajinský fotbalový klub sídlící ve městě Luck. Hraje v nejvyšší ukrajinské soutěži Premjer-liha. Byl založen v roce 1960.

Své domácí zápasy odehrává klub na stadionu Avanhard s kapacitou 12 080 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1960 – FK Volyň Luck (Futbolnyj klub Volyň Luck)
 1968 – FK Torpedo Luck (Futbolnyj klub Torpedo Luck)
 1972 – sloučení s SKA Lvov pod názvem SK Luck (Sportyvnyj klub Luck)
 1977 – osamostatnění pod názvem FK Torpedo Luck (Futbolnyj klub Torpedo Luck)
 1989 – FK Volyň Luck (Futbolnyj klub Volyň Luck)
 2001 – SK Volyň-1 Luck (Sportyvnyj klub Volyň-1 Luck)
 2002 – FK Volyň Luck (Futbolnyj klub Volyň Luck)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2014/15: Svazem odečteno devět bodů za neplacení svých pohledávek vůči hráčům a ostatním věřitelům.
 2015/16: Svazem odečteno osmnáct bodů za neplacení svých pohledávek vůči hráčům a ostatním věřitelům.

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

 Oficiální stránky klubu  

Ukrajinské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1960
Luck